Die China Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 17. bis 25. September 2005 statt.

Im Einzel gewann Marija Kirilenko gegen Anna-Lena Grönefeld mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Nuria Llagostera Vives / María Vento-Kabchi mit 6:2 und 6:4 gegen Yan Zi / Zheng Jie.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2005 fand vom 17. bis 19. September 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Peking